Thomas Sackville ou Tom Sackville peut faire référence à :

 Thomas Sackville I (c.1336-1406), député, voir Knights of Buckinghamshire 1377-1394 ;
 Thomas Sackville II (décédé en 1432), député en 1394 pour Sussex ;
 Thomas Sackville,  comte de Dorset (1536-1608), homme d'État anglais, poète et dramaturge ;
 Tom Sackville (né 1950), député conservateur britannique.